Szczekarków peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Lublin
 Szczekarków, un village du powiat de Lubartów
 Szczekarków, un village du powiat d'Opole Lubelskie